De Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 De Qu (vattendrag i Kina), Qinghai, 
 Dai Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar